

Biologia 
 Bava – saliva

Ebraismo 
 Bava Batra
 Bava Kamma
 Bava Metzia

Persone 
 Eugenio Bava (1886-1966) – scenografo, scultore e direttore della fotografia italiano, padre di Mario
 Eusebio Bava (1790-1854) – generale e politico italiano
 Fiorenzo Bava Beccaris (1831-1924) – generale italiano noto per la repressione dei moti di Milano del 1898
 Gaetano Emanuele Bava di San Paolo (1737-1829) – letterato e scrittore italiano
 Lamberto Bava (1944) – regista, sceneggiatore e attore italiano, figlio di Mario
 Mario Bava (1914-1980) – regista, sceneggiatore e direttore della fotografia italiano
 Nunzio Bava (1906-1994) – pittore italiano